Snake Eater – giocatore di lacrosse canadese
 Snake Eater - Vendetta a tutti i costi – film del 1989 diretto da George Erschbamer
 Metal Gear Solid 3: Snake Eater – videogioco del 2004